Zambon – impresa farmaceutica italiana

Persone 
 Bortolo Zambon – generale e partigiano italiano
 Bruno Zambon – politico italiano
 Francesco Zambon – filologo e accademico italiano
 Luisa Zambon – ex cestista italiana